Авила има више значења:
 Авила
 Провинција Авила